Siran, riu en Pakistan.
 Siran (Erau), municipi francès.
 Siran (Cantal), municipi francès.